Termin -{S29}- ima više značenja.

 S-oznake, S29: Ne bacati u vodovod
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S29